Eths – gruppo musicale metal francese
 East Tennessee Historical Society – organizzazione non-profit

Scuole 
 Eastern Technical High School – Essex, Contea di Baltimora, Maryland
 El Toro High School – Lake Forest, Contea di Orange, California
 Evanston Township High School – Evanston, Contea di Cook, Illinois